Васи́льевский сельсове́т — административно-территориальные единицы в ряде стран бывшего СССР.

Беларусь 
 Васильевский сельсовет — в Добрушском районе Гомельской области.

Россия

Существующие 
 Васильевский сельсовет — в Зилаирском районе Республики Башкортостан.
 Васильевский сельсовет — в Ужурском районе Красноярского края.
 Васильевский сельсовет — в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Васильевский сельсовет — в Акбулакском районе Оренбургской области.
 Васильевский сельсовет — в Курманаевском районе Оренбургской области.
 Васильевский сельсовет — в Саракташском районе Оренбургской области.

Упразднённые 
 Амурская область
 Васильевский сельсовет — в Белогорский район Амурской области.
 Башкортостан
 Васильевский сельсовет — в Ишимбайском районе.
 Васильевский сельсовет — в Мелеузовском районе.
 Московская область
 Васильевский сельсовет — в Волоколамском районе (1925—1954).
 Васильевский сельсовет — в Сергиево-Посадском районе (до 1994).
 Васильевский сельсовет — в Серпуховском районе (до 1994).
 Ставропольский край
 Васильевский сельсовет — в Кочубеевском районе Ставропольского края.

Крым 
 Васильевский сельсовет — в Белогорском районе.

См. также 
 Васильевский район